Zator kan syfta på följande platser:

Polen 

 Zator (ort), Masoviens vojvodskap, Powiat żyrardowski, 
 Zator (kommunhuvudort), Lillpolens vojvodskap, Powiat oświęcimski, 
 Zator (kommun), Lillpolens vojvodskap, Powiat oświęcimski,

Tjeckien 

 Zátor, ort, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar